Demény Pál (1901–1991) kommunista politikus
 Demény Pál (1932) demográfus
 Demény István Pál (1949–2000) erdélyi magyar irodalomtörténész, etnográfus